Solan (stad), een stad in de Indiase staat Himachal Pradesh
Solan (district), een district in de Indiase staat Himachal Pradesh